Tsuchida ist der Familienname folgender Personen:

 Tsuchida Bakusen (1887–1936), japanischer Maler
 Hisashi Tsuchida (* 1967), japanischer Fußballtorhüter
 Masao Tsuchida (* um 1950), japanischer Badmintonspieler 
 Seiki Tsuchida († 2012), japanischer Comiczeichner
 Wakako Tsuchida (* 1974), japanische Behindertensportlerin